Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie International, se dispute du 10 au .

Jarmila Gajdošová remporte le simple dames. En finale, elle bat Bethanie Mattek-Sands, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Roberta Vinci.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Hobart
Tennis en Australie en 2011
Tennis en janvier 2011